Bunda, stella situata nella costellazione dell'Aquario
Bunda, città della Tanzania
Distretto di Bunda, in Tanzania
Diocesi di Bunda della chiesa cattolica in Tanzania
Bunda, nome alternativo utilizzato per indicare la popolazione degli Ovimbundu
Bunda, variante utilizzata da alcune fonti per indicare la famiglia nobile Bonda